Lagoensi – abitanti di Lagoa (Paraíba)
Lagoensi – abitanti di Lagoa Dourada
Lagoensi – abitanti di Lagoa Formosa
Lagoensi – abitanti di Lagoa Vermelha
Lagoensi – abitanti di Lagoa da Confusão
Lagoensi – abitanti di Lagoa de São Francisco
Lagoensi – abitanti di Lagoa do Mato
Lagoensi – abitanti di Lagoa do Piauí
Lagoensi – abitanti di Lagoa dos Gatos
Lagoensi – abitanti di Lagoão
Lagoensi – abitanti di São Sebastião de Lagoa de Roça